Die chinesische Formel-4-Meisterschaft 2021 (offiziell Shell Helix FIA F4 Chinese Championship 2021) war die siebte Saison der chinesischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 10 Rennen, die Meisterschaft fand in China und Macau statt. Die Saison begann am 23. Oktober in Zhuhai und endete am 5. Dezember in Ningbo.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis von Mygale M14-F4. Als Motor kam der Geely G-Power JLD-4G20 zum Einsatz. Die Reifen stammten von Kumho.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 31. März 2021 veröffentlicht. Ursprünglich hätte die Saison bereits am 18. Juni 2021 in Zhuhai beginnen und dann im September weiter nach Wuhan gehen sollen, allerdings wurde am 27. Mai 2021 aufgrund des Gansu-Ultramarathon-Desasters von der chinesischen Regierung alle Freiluft-Sportarten – auch Motorsport – untersagt. Der Lauf in Wuhan wurde indes Anfang September vollständig abgesagt.

Es gab drei Veranstaltungen auf zwei Strecken zu je zwei oder vier Rennen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde Ningbo wieder im Rennkalender aufgenommen.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen, mit Ausnahme des letzten Rennwochenendes, bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e); in Macau wurden doppelte Punkte vergeben. Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der chinesischen Formel-4-Meisterschaft (chinesisch)

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021